Джон Фремонт — американський військовик і дослідник.
 Фремонт (округ)